Варде, Вардё может означать:
 Варде — коммуна в Дании.
 Варде — город в Дании.
 Вардё — коммуна и город в Норвегии.